Ангрі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно
 Ангрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара